Samatan est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Samatan, commune française, située dans le département du Gers.
 Samatan, quartier de la ville française de Marseille, dans le   département des Bouches-du-Rhône.

Personnalités 

 Robert Samatan (°1909 - +1986), dit Bob la Science), joueur français de rugby à XV et de rugby à XIII. 
 Basile Samatan (°1743 - +1794), négociant marseillais guillotiné sous la Terreur.